Molekulska formula -{C10H14O2}- se može odnositi na:

 4-tert-Butilkatehol
 Nepetalakton
 Perila keton
 Spirodekanedion
 Terc-Butilhidrohinon
 Vinski lakton